Les Élections aux Cortes d'Aragon de 2015 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Aragon
2015